Ostrów Wielkopolski – miasto w województwie wielkopolskim, siedziba powiatu ostrowskiego i gminy Ostrów Wielkopolski
 Ostrów Wielkopolski – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
 Ostrów Wielkopolski – stacja kolejowa w Ostrowie Wielkopolskim, w województwie wielkopolskim
 KM Ostrów Wielkopolski – nieistniejący polski klub żużlowy z Ostrowa Wielkopolskiego
 KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski – polski klub piłki ręcznej mężczyzn z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

Zobacz też 
 Dekanat Ostrów Wielkopolski I, Dekanat Ostrów Wielkopolski II, Ostrów Wielkopolski Gorzyce, Ostrów Wielkopolski Zachodni, Lądowisko Ostrów Wielkopolski, Lotnisko Ostrów Wielkopolski-Michałków, Stal Ostrów Wielkopolski, Ostrovia Ostrów Wielkopolski, TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski, Ostrów Wielkopolski Gorzyce, Centra Ostrów Wielkopolski, Venetia Ostrów Wielkopolski, Hufiec ZHP Ostrów Wielkopolski, Inspektorat Ostrów Wielkopolski AK, Powiat ostrowski